Шистеров — фамилия; имеет женскую форму Шистерова.
 Шистеров, Александр Николаевич (в монашестве Александр; род. 1964) — старообрядческий епископ Курской епископии с титулом епископ Екатеринодарский и Кавказский, управляющий приходами на Кубани.
 Шистеров, Николай Вадимович (род. 1991) — российский футболист, игрок в мини-футбол. 
 Шистеров, Пётр Васильевич (1917—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.